Als Accidenzmaschine bezeichnet man verschiedene Arten von Pressen, die für den Druck von Accidenzen in der Buchdruckerei oder Zeitungsdruckerei verwendet wird. Mit ihr wurden vor allem Einzeldrucksachen, Gelegenheitsdrucksachen und Geschäftsdrucksachen erstellt, die sogenannte Accidenzschriften verwenden und nur in kleiner Auflage benötigt werden. Die Accidenzmaschinen waren besonders klein und lösten die Handpressen ab. Sie wurden auch als Schnellpresse bezeichnet. Für den Accidenzdruck gab es speziell ausgebildete Accidenzdrucker oder Accidenzenschriftsetzer. Für die einfache und billige Herstellung von Accidenzen wurde später die leistungsfähige amerikanische Tiegeldruckschnellpresse eingeführt.
Der Offsetdruck löste die Verwendung von Accidenzmaschinen ab.

Verwendung und Funktionsweise 
Accidenzmaschinen wurden weniger im Buch- oder Zeitungsdruck selbst verwendet, sondern hauptsächlich für Druck für Industrie, Handel und das gesellschaftliche Leben eingesetzt. Hierbei wurden vor allem Wertpapiere, Aktien, Rechnungsformulare, Tabellen, Preiskurante, Zirkulare, Programme und auch Etiketten mit allerlei Zierschriften gedruckt.
Mit den schnellen und kleinen Accidenzmaschinen sollte der Kleinbetrieb gefördert und die langsamen Handpressen abgelöst werden.

Die Funktionsweise ist mit der der Schnellpresse identisch. Die Accidenztypos wurden für jeden Druck extra einzeln hergestellt und in sogenannte Accidenzzimmer gesetzt.

Für Accidenzen ist der Druck mit unangefeuchtetem Papier üblich. Man spricht dabei auch vom Trockendruck. Es wird schnell trocknende Farbe verwendet.

Hersteller und Modelle 	
 Zylindertretschnellpresse: Der zur Seite stehende Bogeneinleger bewegt sich gleichzeitig mit dem dort angebrachten Tritthebel.
 Die Gally: nach dem Erfinder benannte Accidenzmaschine
 Der Invictus: Name einer Art Accidenzmaschine
 Die Jobberpresse [dschob^]: eine Art Accidenzmaschine
 Die Liberty [li'b'rti]: Name einer Art Accidenzmaschine mit schwingendem Tiegel (1857 in Amerika erfunden von dem am 23. März 1815 in Hannover geborenen Fr. Otto Degener).
 Die Uliput: Name einer Art Accidenzmaschine
 Die Perlpresse: eine Art Accidenzmaschine. Die Perl ist eine Schrift auf einem Kegel von 2 Viertelpetit.
 Die Bood’sche Accidenzmaschine, „Little Favourite“ genannt
 Die Wood’sche Accidenzmaschine

Einzelnachweise

Weblinks 
 Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik, S. 151 A. Waldow (eingeschränkte Vorschau)
 https://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=100266
 https://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=114497
 https://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=134262

Druckmaschine